La Ferté steht für folgende geografischen Objekte in Frankreich:

Gemeinden:
 La Ferté im Département Jura
 La Ferté-Alais im Département Essonne
 La Ferté-Beauharnais im Département Loir-et-Cher
 La Ferté-Bernard im Département Sarthe
 La Ferté-Chevresis im Département Aisne
 La Ferté-Frênel im Département Orne
 La Ferté-Gaucher im Département Seine-et-Marne
 La Ferté-Hauterive im Département Allier
 La Ferté-Imbault im Département Loir-et-Cher
 La Ferté-Loupière im Département Yonne
 La Ferté-Macé im Département Orne
 La Ferté-Milon im Département Aisne
 La Ferté-Saint-Aubin im Département Loiret
 La Ferté-Saint-Cyr im Département Loir-et-Cher
 La Ferté-Saint-Samson im Département Seine-Maritime
 La Ferté-sous-Jouarre im Département Seine-et-Marne
 La Ferté-sur-Chiers im Département Ardennes 
 La Ferté-Vidame im Département Eure-et-Loir
 La Ferté-Villeneuil im Département Eure-et-Loir
 Ville-sous-la-Ferté im Département Aube

Wahlkreise:
 Kanton La Ferté-Bernard
 Kanton La Ferté-Macé
 Kanton La Ferté-Saint-Aubin
 Kanton La Ferté-sous-Jouarre

Sonstiges:
 Kloster La Ferté, Zisterzienserkloster in La Ferté-sur-Grosne
 La Ferté (Maginot-Linie), Infanteriewerk an der Maginot-Linie

La Ferté ist der Familienname folgender Personen:
 Henri de La Ferté-Senneterre (1599–1681), französischer Adliger und Offizier
 Philip Joubert de la Ferté (1887–1965), britischer Offizier der Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs

Siehe auch:
 Laferté